Трофей Рикардо Самора () е ежегодна футболна награда която се присъжда на Най-добрия вратар за годината от испанския шампионат. Статуетка се присъжда на вратаря с най-ниското съотношение при допуснати голове в брой изиграни срещи от Примера Дивисион и Сегунда дивисион.

Учредена е през 1958 г. от испанския спортен вестник Marca и носи името на легендарния испански вратар Рикардо Самора.

В началото при шампионат от 10 отбора, минималното изискване е футболистът да е играл в 14 срещи. В шампионатен формат с участието на 12 отбора – 17 срещи, при 14 отбора – 20 срещи. През 1964 г. срещите са увеличени на 22 при 16 отбора.

През 1983 г. правилото е променено. При него вратарят трябва да играе поне 60 минути в 28 мача.

Носители на трофея 
 Легенда

Примера дивисион

Състезатели с най-много отличия в Примера дивисион

Победители по клубове в Примера дивисион

Източници

Външни препратки 
 Списък с носителите на трофея в сайта BDFutbol

Футболни награди на Испания
Основани в Испания през 1958 година